El término Gu o GU puede hacer referencia a:

 el dígrafo gu, que en español representa al fonema consonántico velar sonoro /g/ delante de e o ante i;
 Gu, el tercer álbum del grupo de thrash metal Anestesia;
 un Gu, una circunscripción o distrito en Corea del Sur;
 GU-, prefijo de las carreteras de Guadalajara, España.

Siglas